Calentura es una expresión coloquial que puede referirse a:

 La fiebre, conocida a veces como temperatura o calentura, que es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. 
 El herpes simple. La calentura o grano de fiebre, que es como se conoce vulgarmente a la manifestación de la infección por herpes simple en el labio.
 La excitación sexual. Calentura es una expresión considerada vulgar para referirse a la excitación sexual masculina o femenina.

Términos médicos obsoletos